Марциновский — фамилия.

Известные носители:
 Марциновский, Антоний (1781—1855) — издатель и журналист.
 Марциновский, Евгений Иванович (1874—1934) — российский и советский паразитолог.

См. также 
 Марцинковский